Плешков — русская фамилия. Известные носители:

 Плешков, Виктор Николаевич (1946—2020) — советский и российский историк-американист.
 Плешков, Иван Иванович (1910—1942) — Герой Советского Союза.
 Плешков, Михаил Михайлович (1856—1927) — генерал от кавалерии.
 Плешков, Михаил Михайлович (младший) — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 31 октября 1917.
 Плешков, Пётр Антонович (1904—1961) — Герой Советского Союза.
 Плешков, Юрий Яковлевич (род. 1954) — советский бегун-марафонец, тренер по лёгкой атлетике.

См. также 
 Плешкова (значения)